Баллимёрфи (; , ранее известен как Ballymurchoe) — деревня в Ирландии, находится в графстве Карлоу (провинция Ленстер) на западном склоне гор Блекстейрс.

Примечания 

Населённые пункты графства Карлоу